Operation Taifun bezeichnet:
 das Unternehmen Taifun, als einen Teil der Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk
 die Rückeroberung der Insel Leros im November 1943 durch Wehrmacht-Truppen, siehe Leros#Geschichte 

 Operation Taifun (Film), Agentenfilm aus dem Jahr 1967